

Населені пункти та їхні частини
 Оток — село в гміні Болеславець Болеславецького повіту Нижньосілезького воєводства
 Оток — село в гміні Келчиґлув Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Оток — село в гміні Задзім Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Оток — село в гміні Ґрифіце Ґрифицького повіту Західнопоморського воєводства
 Оток — частина міста Остроленка в Мазовецькому воєводстві
 Оток — частина села Мельно в гміні Пакосць Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства

Оток (Церкниця) Оток (словен. Otok) — поселення в общині Церкниця, Регіон Нотрансько-крашка, Словенія.
 Великий Оток (словен. Veliki Otok) — поселення в общині Постойна, Регіон Нотрансько-крашка, Словенія.
 Оток (Метлика), Оток (словен. Otok) — поселення в общині Метлика, регіон Південно-Східна Словенія, Словенія.
 Згорний Оток (словен. Zgornji Otok) — поселення в общині Радовлиця, Горенський регіон, Словенія.
 Сподний Оток (словен. Spodnji Otok) — поселення в общині Радовлиця, Горенський регіон, Словенія.
 Малий Оток (словен. Mali Otok) — поселення в общині Постойна, Регіон Нотрансько-крашка, Словенія.

Оток (хорв. Otok) — містечко на сході Хорватії, в східній Славонії
 Дугі-Оток (хорв. Dugi Otok, італ. Isola Lunga -Довгий острів) — острів в Хорватії, в центральній частині Далмації.
 Голі-Оток ( «голий острів»; ) — безлюдний і безплідний острів у хорватській частині Адріатичного моря, у безпосередній близькості від узбережжя Приморсько-Ґоранської жупанії.

Примітки